Сотеапан има више значења:

 Сотеапан (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Сотеапан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сотеапан (Сотеапан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику